|-
| 153601 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153602 - ||  || 21 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153603 - ||  || 22 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153604 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153605 - ||  || 22 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153606 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153607 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153608 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153609 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153610 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153611 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153612 - ||  || 22 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153613 - ||  || 10 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153614 - ||  || 7 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153615 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153616 - ||  || 14 octombrie 2001 ||  || , 
|-
| 153617 - ||  || 14 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153618 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153619 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153620 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153621 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153622 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153623 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153624 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153625 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153626 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153627 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153628 - ||  || 9 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153629 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153630 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153631 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153632 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153633 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153634 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153635 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153636 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153637 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153638 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153639 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153640 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153641 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153642 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153643 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153644 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153645 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153646 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153647 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153648 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153649 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153650 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153651 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153652 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153653 - ||  || 15 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153654 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153655 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153656 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153657 - ||  || 8 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153658 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153659 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153660 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153661 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153662 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153663 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153664 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153665 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153666 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153667 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153668 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153669 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153670 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153671 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153672 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153673 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153674 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153675 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153676 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153677 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153678 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153679 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153680 - ||  || 12 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153681 - ||  || 12 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153682 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153683 - ||  || 14 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153684 - ||  || 14 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153685 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153686 - ||  || 14 octombrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 153687 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153688 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153689 - ||  || 22 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153690 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153691 - ||  || 25 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153692 - ||  || 25 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153693 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153694 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153695 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153696 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153697 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153698 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153699 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153700 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-